Euclea fruticosa är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av William Philip Hiern och Adolf Engler. Euclea fruticosa ingår i släktet Euclea och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
fruticosa